Charlie Aitken (voetballer, 1932) - Schots voetballer (middenvelder)
 Charlie Aitken (voetballer, 1942) - Schots voetballer (verdediger)